Bartfledermaus ist eine Oberbezeichnung für:

 die Große Bartfledermaus (Myotis brandtii)
 die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)